Zalazar puede hacer referencia a las siguientes páginas:

Antroponimia 
 Salazar (apellido), de origen navarro y burgalés.

Arquitectura y edificios 
 Torre de Salazar, casa-torre medieval ubicada en Portugalete, Vizcaya;
 Casa Torre de Calderones y Salazares, casa-torre medieval ubicada en Nograro, País Vasco, España;
 Palacio de los Salazar, palacio histórico ubicado en La Rioja, España;
 Palacio Salazar, palacio histórico ubicado en Manzanos (Ribera Baja, Álava), España;
 Casa Salazar, palacio histórico ubicado en Tenerife, España;
 Casa de los Salazar-Rosso, inmueble donde está emplazado el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, en Murcia, España;

Hidrografía 
 Río Salazar, curso de agua de Navarra, España;

Historia 
 Salazarismo, nombre popular del Estado Nuevo (1933-1974), régimen político instaurado en Portugal;

Lugares y divisiones administrativas 
 Salazar, antiguo nombre de N'Dalatando, ciudad de Angola;
 Salazar (Buenos Aires), localidad del partido de Daireaux, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Salazar de Las Palmas, municipio del departamento de Norte de Santander, Colombia,
 Salazar (estado de México), localidad mexicana;
 Puente Salazar, antiguo nombre del Puente 25 de Abril, viaducto sobre el río Tajo en Lisboa, Portugal.

En España
 Salazar (Burgos), localidad en el municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Salazar de Amaya, localidad en la comarca de Odra-Pisuerga, provincia de Burgos;
 Valle de Salazar, en Navarra;

Personas 
 Abel Salazar, actor, guionista y productor de la Época de Oro del cine mexicano;
 Agustín de Salazar, escritor y novelista español;
 Alejandra Salazar, jugadora de pádel española, número 1 del mundo;
 Alonso de Salazar, navegante español descubridor de las Islas Marshall;
 Alonso Salazar, periodista colombiano;
 Alonso de Salazar y Ceballos,  abogado peruano;
 Alexis Salazar, futbolista chileno;
 Álvaro Salazar, futbolista chileno;
 Amadeo García de Salazar, médico y dirigente deportivo vasco;
 António de Oliveira Salazar, dictador portugués, ejerció los cargos de primer ministro y presidente entre 1932 y 1968;
 Antonio Salazar, futbolista mexicano;
 Braulio Salazar pintor venezolano;
 Bryan Salazar, futbolista peruano;
 Carlos Salazar Castro, político y jefe de gobierno interino de El Salvador;
 Carlos Salazar Mostajo, pintor, escritor y profesor boliviano;
  Carolina Salazar Hormazábal
 Cecilio Salazar, político, dirigente e intendente del Partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina;Claudia Salazar Jiménez, escritora peruana;
 Cristóbal Salazar Mardones, escritor español;
 Diego Salazar Quintero, atleta colombiano;
 Eliseo Salazar, piloto de carreras chileno;
 Encarna Salazar, cantante y compositora española de origen gitano, miembro junto a su hermana del dúo musical Azúcar Moreno.
 Evangelina Salazar, actriz argentina;
 Fernando Salazar, futbolista mexicano;
 Gabriel Salazar, historiador chileno;
 Gerardo A. Salazar, botánico mexicano;
 Gonzalo de Salazar, gobernador español de Nueva España;
 Gregorio Salazar y Castro, presidente Provisorio de El Salvador;
 Inés Salazar, soprano venezolano;
 Iridia Salazar Blanco, medallista olímpica mexicana;
 Javier Salazar Lizarraga, rugbista español;
 José María Salazar, militar español;
 Juan de Salazar, militar español, fundador de Asunción, Paraguay;
 Justo Salazar Collado, militar argentino, Interventor Federal de Córdoba;
 Ken Salazar, político estadounidense;
 Lope García de Salazar, noble e historiador vasco;
 Luciana Salazar, vedette y actriz argentina;
 Manuel Salazar y Baquíjano, político, senador y presidente del Perú (1827-1828; 1828-1829; 1834; 1834);
 Matías Salazar, militar venezolano;
 Mauricio Salazar, futbolista chileno, capitán del club de Deportes La Serena.
 Melico Salazar, tenor costarricense;
 Óscar Salazar Blanco, medallista olímpico mexicano;
 Rafael Salazar Alonso, político español, alcalde de Madrid;
 Rosa Salazar, actriz estadounidense.
 Rosendo Salazar fue un ideólogo, periodista y escritor mexicano, impulsor del movimiento obrero y del movimiento sindical.
 Salvador Salazar Arrué, Salarrué, artista salvadoreño, uno de los narradores más importantes de dicho país.
 Santiago Salazar, futbolista peruano.
 Toñi Salazar, cantante española de origen gitano, miembro junto a su hermana del dúo musical Azúcar Moreno.
 Vicente Lucio Salazar, político ecuatoriano, presidente del Ecuador (1895-1896);
 Sebastián Salazar Bondy, poeta, crítico, narrador, periodista y dramaturgo peruano
 Personajes ficticios 
 Salazar Slytherin, personaje de la saga Harry Potter;;
  Daniel Salazar, de Fear the Walking Dead;

 Astronomía (2918) Salazar''', asteroide descubierto en 1980.